Le Brun puede referirse a:

 Charles Le Brun (1619-1690), pintor y decorador.
 André Le Brun (1737-1811), escultor
 Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), pintor.
 Philippe-Alexandre Le Brun de Charmettes (1785-1870), historiador y administrateur.
 Georges Le Brun Keris (1910-1970), escritor, periodista y político.
 Jacques Le Brun (1931-), historiador (especialista en literatura cristiana del siglo XVII).
 Annie Le Brun (1942-), poetisa y ensayista.